«Militia Dei» () — булла римского папы Евгения III, датированная 7 апреля 1145 годом, освободившая орден тамплиеров от уплаты десятины и разрешившая Ордену строить собственные орденские часовни и церкви, а также хоронить умерших членов ордена в освящённой земле, то есть на кладбище внутри ограды их церквей.

Как и все папские буллы, «Militia Dei» получила название по первым словам текста. Вместе с буллами «Omne Datum Optimum» и «Milites Templi» она способствовала обогащению и процветанию ордена тамплиеров.

В 1160 году тамплиеры жаловались новому папе на то, что епископы отбирают у них треть от имущества, завещанного ордену теми, кто желал быть похороненным на их кладбищах. Папа ответил буллой «Dilecti filii», обязывавшей духовенство удовлетворяться четвертью завещательного дара.

Примечания

Литература 
 Мельвиль Марион. История ордена Тамплиеров. Пер. с фр., СПб, 1999.

Папские буллы
Тамплиеры
1145 год